Чуваев — русская и мордовская фамилия; имеет женскую форму Чуваева. Известные представители:

 Чуваев, Виталий Александрович (1948—2007) — советский футболист.
 Чуваев, Олег Сергеевич (род. 1987) — украинский футболист.